Папанек — фамилия. Известные носители:
 Папанек, Виктор (1923—1998) — американский промышленный дизайнер.
 Папанек, Юрай (1738—1802) — словацкий историк, автор первого обобщённого труда по истории Словакии.
  (1896—1991) — чехословацкий дипломат.